Boris Kuzniecow (1903–1984) – radziecki i rosyjski filozof i historyk
 Boris Kuzniecow (1928–1999) – radziecki i rosyjski piłkarz
 Boris Kuzniecow (ur. 1933) – radziecki i rosyjski artysta
 Boris Kuzniecow (ur. 1935) – radziecki i rosyjski polityk, gubernator obwodu Permskiego
 Boris Kuzniecow (ur. 1936) – radziecki i rosyjski malarz
 Boris Kuzniecow (ur. 1944) – radziecki i rosyjski prawnik
 Boris Kuzniecow (ur. 1947) – radziecki i rosyjski bokser
 Boris Kuzniecow (ur. 1947) – radziecki lekkoatleta, długodystansowiec
 Boris Kuzniecow (ur. 1957) – radziecki i rosyjski piłkarz